Барс сніговий, також відомий як ірбіс — ссавець з родини котові
 ІРБІС — російська система автоматизації бібліотек